Písmena GPS mohou znamenat:

 Global Positioning System – družicový polohový systém USA, umožňující zjištění geografické polohy a navigaci
 globální družicový polohový systém – přeneseně obecně i jiný než americký družicový systém
 navigace (přístroj) (GPSka) – přístroj k navigaci využívající GPS
 automobilový navigační přístroj
 turistický navigační přístroj
 přeneseně a nesprávně také zeměpisné souřadnice

Zkratky